Маний Ацилий Балб може да се отнася за:

 Маний Ацилий Балб (консул 150 пр.н.е.)
 Маний Ацилий Балб (консул 114 пр.н.е.)